Kammerjunker kan henvise til flere artikler:
 Kammerjunker (titel) – en gammel titel
 Kammerjunker (småkage) – en slags lille tvebak
 En Kammerjunker – et digt af Christian Winther